Antônio Olinto, escritor
 Antônio Olinto (Paraná), município
 Antônio Olinto dos Santos Pires, político

Desambiguações de topônimos